Насінні папороті (Pteridospermatophyta) — повністю вимерла збірна група зелених рослин, що з'явилася на початку кам'яновугільного періоду, об'єднує насіннєві рослини з папороттєподібним листям. Насправді ці рослини не були близькими родичами папоротей, і отримали свою назву через перисте листя, що сильно нагадує ваї папоротей. Через цю подібність листя папоротей і птерідосперм часто плутають. Птерідосперми з'явилися на початку кам'яновугільного періоду. Купули з насінням у птерідосперм сиділи прямо на листі. У купулі могло міститися від одного насіння до декількох десятків. Пилкові органи насінних папоротей були складно влаштовані, пиляки, що сидять на них, часто зросталися між собою. Серед птерідосперм зустрічалися відносно невеликі деревоподібні форми і великі ліани. Найвищого розквіту вони досягли в кам'яновугільному і пермському періодах. Переважна частина птерідосперм вимерла в кінці пермського періоду, але деякі з них дожили майже до кінця крейдяного періоду. Еоценові скам'янілості, що були знайдені у Тасманії, можливо належать до групи. Насінні папороті були теплолюбними рослинами, які жили в тропічних і субтропічних поясах.

Опис 
Це дерева, чагарники, ліани з великим складним листям перистої будови, часто з вильчастим стрижнем. У примітивних форм замість листя багаторазово розгалужені сплощені системи теломів. Стебла з серцевиною або без неї (прото-і еустеличні), у Medullosales провідні тканини розчленовані на паралельні пучки. Жилкування сегментів листа відкрите, рідше сітчасте. Пилкові органи розгалужені, більш-менш листоподібні, з пучками вільних або зрощених спорангіїв, у Medullosales з великими радіально-симетричними складної будови синангіями (комплексами зрощених спорангіїв). Пилок різноманітної будови, мішкові або безмішкові, зошитих рубцем і в різному ступені розвиненою дистальною борозною або без неї (передпилок). Насіннєві органи листоподібні. Сім'ябруньки радіально або двосторонньо симетричні, у примітивних форм з лопатевим покровом, що не створює оформленого пилковходу. Пилок потрапляв в спеціальний лійчастий виріст на верхівці ядра насіння (нуцеллуса). Від цього типу є переходи до сім'ябруньок з цим пилковходом.

Систематика

Філогенія 

Філогенетична кладограма сперматофітів за Novíkov & Barabaš-Krasni 2015, на якій сказано родинні зв'язки насінних папоротей з іншими насінними рослинами.

Таксономія 
 Родина ?†Avatiaceae Anderson & Anderson 2003
 Порядок ?†Alexiales Anderson & Anderson 2003
 Родина †Alexiaceae Anderson & Anderson 2003
 Порядок ?†Hamshawviales Anderson & Anderson 2003
 Родина †Hamshawviaceae Anderson & Anderson 2003
 Порядок ?†Hexapterospermales Doweld 2001
 Родина †Colpospermaceae Doweld 2001
 Родина †Hexapterospermaceae Doweld 2001 nom cons.
 Порядок ?†Hlatimbiales Anderson & Anderson 2003
 Родина †Hlatimbiaceae Anderson & Anderson 2003
 Порядок ?†Matatiellales Anderson & Anderson 2003
 Родина †Matatiellaceae Anderson & Anderson 2003
 Порядок ?†Petriellales Taylor et al. 1994
 Родина †Petriellaceae Taylor, del Fueyo & Taylor 1994
 Родина †Kannaskoppiaceae Anderson & Anderson 2003
 Порядок †Umkomasiales Doweld 2001 [Corystospermales; Corystophytina]
 Родина †Angaropeltidaceae Doweld 2001
 Родина †Umkomasiaceae Petriella 1981 (Corystospermaceae (Thomas 1933) Stockey & Rothwel nom. illeg.; Zuberiaceae Němejc 1968]
 Клас ?†Arberiopsida Doweld 2001 [Clealopsida]
 Порядок †Dicranophyllales Meyen 1984 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007
 Родина †Dicranophyllaceae Archangelsky & Cúneo 1990
 Порядок †Aberiales Meyen 1984 [Noeggerathopsidales Nemejc 1968]
 Родина †Schmeissneriaceae Zhou 1997
 Родина †Arberiaceae (Rigby 1972) Anderson & Anderson 1985 [Noeggerathopsidaceae Feistmantel 1879]
 Клас ?†Axelrodiopsida Anderson & Anderson
 Порядок †Axelrodiales Anderson & Anderson 2007
 Родина †Zamiostrobacea Anderson & Anderson 2007
 Родина †Axelrodiaceae Anderson & Anderson 2007
 Клас †Moresnetiopsida Doweld 2001 [Moresnetiophyta Doweld 2001; Elkinsiophytina]
 Порядок †Calamopityales Němejc 1963
 Родина †Calamopityaceae (Solm. 1896) Scott 1909 [Buteoxylaceae Barnard & Long 1973; Stenomyelaceae Scott 1923; Buteoxylonaceae]
 Порядок †Tetrastichiales Němejc 1968
 Родина †Tetrastichiaceae Němejc 1968
 Порядок †Pullarithecales Doweld 1998
 Родина †Gnetopsidaceae Doweld 2001
 Родина †Pullarithecaceae Doweld 1998
 Родина †Calathiopsidaceae Doweld 2001
 Родина †Austrocalyxaceae Vega & Archangelsky 2001
 Порядок †Moresnetiales Doweld 2001
 Родина †Eurystomataceae Long 1975
 Родина †Eospermatacesidae Long 1975
 Родина †Moresnetiaceae Němejc 1963 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007 [Genomospermaceae Long 1975</small>; Elkinsiaceae Rothwell, Scheckler & Gillespie 1989 ex Cleal</small>; Hydraspermaceae]
 Клас †Lyginopteridopsida Novák 1961 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007 [Lagenostomatopsida Cleal 1993; Lyginopteridophyta Doweld 2001; Lyginopteridophytina]
 Порядок †Lyginopteridales (Corsin 1960) Havlena 1961 [Lagenostomatales Seward ex Long 1975; Lyginodendrales Nemejc 1968; Pityales]
 Родина †Lyginopteridaceae Potonie 1900 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007 [Lagenostomataceae Long 1975; Pityaceae Scott 1909; Lyginodendraceae Scott 1909; Sphenopteridaceae Gopp. 1842; Pseudopecopteridaceae Lesquereux 1884; Megaloxylaceae Scott 1909 nom. rej.; Rhetinangiaceae Scott 1923 nom. rej.; Tetratmemaceae Němejc 1968]
 Клас †Pachytestopsida Doweld 2001 [Medullosopsida nom. nud.; Trigonocarpopsida nom. nud.; Medullosae]
 Порядок †Codonospermales Doweld 2001
 Родина †Codonospermaceae Doweld 2001 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007
 Порядок †Pachytestales Doweld 2001 (Medullosales Corsin 1960; Trigonocarpales nom. inv.; Neuropteridales]
 Родина †Potonieaceae Halle 1933 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007 [Rachivestitaceae; Perispermaceae]
 Родина †Polylophospermaceae Doweld 2001 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007
 Родина †Stephanospermaceae Doweld 2001 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007
 Родина †Neurodontopteridaceae Laveine 1966 [incl. Odontopteridaceae Trapl 1926 sensu Corsin 1960]
 Родина †Pachytestaceae Doweld 2001 [Medullosaceae (Gopp. 1842) Sterzel 1896; Whittleseyaceae Remy & Remy 1959; Callipteridaceae Corsin ex Wagner 1965; Callipteridiaceae; Callipteraceae; Protoblechnidaceae]
 Родина †Alethopteridaceae (Lesquereux 1884) Corsin 1960 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007
 Родина †Cyclopteridaceae Corsin ex Wagner 1964
 Клас †Callistophytopsida [Callistophytina]
 Порядок †Callistophytales Rothwell 1981 emend. Anderson, Anderson & Cleal 2007 [Poroxylales Němejc 1968] 
 Родина †Cornucarpaceae Doweld 2001 [Eremopteridaceae]
 Родина †Callistophytaceae Stidd & Hall 1970 nom. cons. [Mariopteridaceae Němejc 1968; Callospermariaceae Long 1975; Poroxylaceae Scott 1923]
 Клас †Peltaspermopsida Doweld 2001 [Peltaspermidae Němejc 1968; Peltaspermophyta Doweld 2001 s.s.; Peltaspermae]
 Порядок †Sporophyllitales Doweld 2001
 Родина †Sporophyllitaceae Doweld 2001
 Родина †Leuthardtiaceae Doweld 2001
 Порядок †Trichopityales Doweld 2001 [Psygmophyllales Nakai 1943]
 Родина †Trichopityaceae Němejc 1968 [Florin emend.
 Родина †Psygmophyllaceae Zalessky 1937 emend. Naugolnykh [Syniopteridaceae Petrescu & Dragastan 1981]
 Порядок †Peltaspermales Taylor 1981 [Lepidopteridales Němejc 1968]
 Родина †Cardiolepidaceae Meyen 1977
 Родина †Autuniaceae Doweld 2001
 Родина †Peltaspermaceae (Thomas 1933) Pilger & Melchoir 1954 [Cycadopteridaceae Laguzen 1887; Thinnfeldiaceae Zimmerman 1959; Compsopteridaceae Petrescu & Dragastan 1981]
 Клас †Phasmatocycadopsida Doweld 2001
 Порядок †Phasmatocycadales Doweld 2001 [Taeniopteridales]
 Родина †Phasmatocycadaceae Doweld 2001 [Spermopteridaceae Doweld 2001; Taeniopteridaceae Schimper 1869 nom. rej.]
 Порядок †Gigantopteridales Li & Yao 1983 [Gigantonomiales Meyen 1987]
 Родина †Emplectopteridaceae Wagner 1967
 Родина †Gigantopteridaceae Koidzumi 1936 [Cardioglossaceae Koidzumi ex Jongmans 1958; Gigantonomiaceae Meyen 1987]
 Клас †Pentoxylopsida Pant ex Doweld 2001 [Pentoxylophytina Lemoigne 1988; Pentoxyla]
 Порядок †Pentoxylales Pilger & Melchior 1954
 Родина †Lindthecaceae Anderson & Anderson 2003
 Родина †Pentoxylaceae Pilger & Melchior 1954 [Pentoxyleae Sahni 1948]
 Клас †Dictyopteridiopsida Doweld 2001 [Ottokariopsida Anderson & Anderson 2007; Glossopteridophytina Lemoigne 1988]
 Порядок †Dictyopteridiales McLoughlin ex Doweld 2001 [Ottokariales Anderson & Anderson 1985]
 Родина †Breyteniaceae Doweld 2001
 Родина †Dictyopteridiaceae Rigby 1978 [Ottokariaceae Anderson & Anderson 1985; Scutaceae Rigby 1978 nom. illeg.]
 Порядок †Lidgettoniales Doweld 2001
 Родина †Denkaniaceae Doweld 2001
 Родина †Parthaceae Doweld 2001
 Родина †Lidgettoniaceae Anderson & Anderson 1985
 Порядок †Rigbyales Doweld 2001 (Glossopteridales Luber & Schwedov 1963 nom. rej.]
 Родина †Rigbyaceae Anderson & Anderson 1985 (Glossopteridaceae (Trapl 1926) Zimmermann 1930 nom. rej.] 
 Клас †Cycadeoideopsida Scott 1923 [Cycadeoideophyta Taylor 1981; Cycadeoideidae Němejc 1968; Bennettitopsida Engler 1897; Bennettitophyta Kravtsov & Poljarnaja 1995; Bennettitidae Davitashvili 1949; Cycadoidea]
 Порядок †Fredlindiales Anderson & Anderson 2003
 Родина †Fredlindiaceae Anderson & Anderson 2003
 Порядок †Cycadeoideales Berry 1920 [Bennettitales (Engler 1892) Schaffn.; Cycadeoideineae Němejc 1968; Williamsoniales Berry 1920; Wielandiellineae Nemejc 1968]
 Родина †Varderkloeftiaceae Anderson & Anderson
 Родина †Laurozamitiaceae Anderson & Anderson
 Родина †Benneticarpaceae Anderson & Anderson
 Родина †Westersheimiaceae Němejc 1968
 Родина †Sturianthaceae Doweld 2001 [Sturiellaceae Němejc]
 Родина †Williamsoniaceae (Carruthers 1870) Nathorst 1943
 Родина †Williamsoniellaceae Nakai 1943 [Wielandiellaceae (Novak 1954) Němejc 1968]
 Родина †Cycadeoideaceae R. Br. ex Wieland 1908 [Bennettitaceae Engler 1892; Pterophyllaceae Nakai 1943]
 Клас †Caytoniopsida Thomas ex Frenguelli 1946 [Caytoniophytina Doweld 2001; Caytonia]
 Порядок †Caytoniales Gothan 1932
 Родина †Caytoniaceae (Thomas 1925) Kräusel 1926

Примітки

Посилання 
  Seed fern paleontology
  Seed ferns 

 
Насінні
Відділи рослин
Викопні рослини